

Вест-Колумбія — місто, штат Південна Кароліна
 Вест-Колумбія — місто, штат Техас